I Szojon (1978) dél-koreai űrhajósnő
 I Szojon (1981) világbajnoki bronzérmes dél-koreai cselgáncsozónő, olimpikon
 I Szojon (1982) dél-koreai színésznő (A királyi ház titkai)